Rajec kan syfta på:

 Rajec, Opsjtina Kavadarci, 
 Rajec, Žilina – ort i Slovakien
 Rájec – en ort i Tjeckien